Население Бангладеш — совокупность всех жителей, населяющих территорию Народной Республики Бангладеш. По состоянию на июль 2011 года, согласно официальной переписи, население Бангладеш составляет 142 319 000 человек. По оценкам ЦРУ численность населения составляет 161 083 804 человек по состоянию на июль 2012 года. По показателю численности населения Бангладеш занимает восьмое место в мире, обгоняя даже крупнейшую страну в мире — Россию.

Бангладеш — одна из самых густонаселенных стран мира, плотность населения составляет 1095 человек/км².

Городское население — 39 %, сельское — 61 % (2020). По состоянию на 2011 год 43 города имели население более 100 тысяч человек, из которых 4 имеют население свыше одного миллиона человек.

Бангладеш является одной из самых этнически монотонных стран мира — свыше 98 % населения страны являются бенгальцами.

Подавляющее большинство населения исповедует ислам — около 90 %. Индуизм исповедуют около 9 % населения страны. Также, в некотором количестве представлены буддизм, христианство и традиционные религии.

Дакка — столица и крупнейший город страны с населением 10 356 500 человек. В агломерации Дакки проживает свыше 16 миллионов человек, что составляет более 10 % от всего населения страны. Вторым по численности городом страны является Читтагонг — 3 920 222 человека.

В связи с большой плотностью населения, низким уровнем жизни и отсутствием доступа к государственному аппарату у многих жителей настоящее население Бангладеш может быть значительно превышать официальные данные ввиду того, что большое количество рожденных детей попросту не учитываются.

Религия 

Ислам — государственную религию страны — исповедуют 89,7 % населения; индуизм — 9,2 %, буддизм — 0,7 %, христианство — 0,3 %, другие религии и традиционные племенные культы — 0,1 %. Большинство мусульман — сунниты, но также существуют небольшие религиозные группы шиитов и ахмадеев. Этнические группы бихарцев состоят преимущественно из шиитов. Другие религиозные группы представлены буддистами (0,7 % — преимущественно тхеравады), христианами (0,3 — преимущественно (католики) и анимистами (0,1 %).

Бангладеш насчитывает четвертую по величине в мире исламскую общину после Индонезии, Пакистана и Индии, которая насчитывает порядка 130 миллионов человек. Бангладеш изначально образовался как светское государство, но сильное влияние ислама привело к созданию «де факто» религиозного государства. Процесс формирования религиозного исламского государства был остановлен декретом Высшего Суда, который возвращал развитие страны в русло Конституции 1972 года. Верховный Суд страны также занял жесткую позицию относительно решений, принимаемых местным судами на основе шариатских законов, которые привели к целому ряду случаев применения насилия в отношении женщин в сельской местности.

Национальный состав 

Около 98 % населения составляют бенгальцы (около 140 млн.), оставшиеся 2 % представлены выходцами из северных районов Индии, в том числе «бихарцы» (около 900 тыс.) и  (более 100 тыс.) — говорят на индоарийских языках —, а также малыми племенными народностями. Из них выделяются тибето-бирманские народы: чакма (около 400 тыс. чел.), араканцы или ракхайнцы (около 175 тыс.), гаро (около 130 тыс.), трипура (более 120 тыс.), марма (более 40 тыс.), мронг (мру) (около 30 тыс.), манипуры (20 тыс.), мизо (до 10 тыс.) и др.; к ним также относятся беженцы из соседней Мьянмы — бирманцы — до 300 тыс. расположились на побережье Кокс-Базара. Также проживают народы мундской группы (санталы (около 150 тыс.), мунда (около 130 тыс.), хо (около 60 тыс.) и др.); обособленный в языковом отношении народ кхаси (около 76 тыс.) и дравидийский народ ораоны (курух) (около 100 тыс.).

Большая часть индийских народностей страны — 13 племён разных языковых групп — проживает на юго-востоке, в Читтагонгском горном районе (Читтагонг Хилл Тракт), где сохраняется проблема сепаратизма. Остальной массив малых народов проживает на северо-западе страны.

Классификация 
Индоевропейская языковая семья
 Индоарийская языковая группа
 бенгальцы (включая группы племенных народностей  и силхети)
 бихарцы

Сино-тибетская языковая семья
 Тибето-бирманская языковая семья
 чакма
 бирманцы
 араканцы (ракхайнцы)
 гаро
 трипура (кок борок)
 марма
 мронг (мру)
 манипуры (мейтеи)
 мизо (лушеи)
 и др.

Австроазиатская языковая семья
 Языковая группа мунда
 санталы
 мунда
 хо
 Языковая группа кхаси
 кхаси

Дравидийская языковая семья
 Северо-восточная группа
 курух (ораон)

Языки 
Практически все население Бангладеш говорит на языке бенгали, который является официальным языком страны.. Язык бенгали относится к языкам индоарийской группы (санскрит) со своим собственным написанием. Английский язык широко используется в качестве второго языка в процессе обучения в средних и старших классах.. Английский язык также широко применяется в системе высшего образования и государственных органах власти. Исторически сложилось так, что до 1987 года законы писались на английском языке, а затем переводились на бенгали.. Часть населения (бихарцы) говорит на языке урду.

Основные статистические показатели 
Уровень грамотности населения по исследованиям 2007 года составил 53,5 %. Одной из наиболее значимых программ повышения уровня грамотности населения является программа «Еда за обучение» (Food for education), которая была запущена в 1993 году, и отдельные стипендиальные программы для женщин, обучающихся в начальной и средней школе.

Уровень образования и медицины остается на предельно низком уровне, но в связи со снижением уровня бедности и повышением уровня жизни эти сферы демонстрируют рост. Большинство населения Бангладеш продолжает жить в отдаленных неразвитых регионах страны. Основными проблемами, влияющими на здоровье граждан, являются плохое качество воды и широкое распространение инфекционных заболеваний. Кризис с обеспечением питьевой водой очень острый, который ещё и усложняется тем, что источники воды сильно загрязнены, что приводит к распространению малярии, лептоспироза и тропической лихорадки.

 Годовой прирост: 1,29 %.
 Рождаемость: 24.68 на 1000 человек
 Смертность: 8 на 1000 человек
 Средняя продолжительность жизни: 60 лет (всё население)
 Мужчины: 57.57 лет
 Женщины: 63.03
 Городское население: 27 %.
 Грамотность: 43,1 % (всё население)
 Мужчины: 53,9 %
 Женщины: 31,8 %
 Детская смертность: 50.02 на 1000

Изменение численности населения 
Динамика изменения численности населения

Крупнейшие города 
Численность по оценке на 2012 год (чел.):
 Дакка — 11 664 093
 Читтагонг — 4 079 862
 Нараянгандж — 1 572 386
 Кхулна — 1 490 835
 Газипур — 1 279 660
 Раджшахи — 842 701
 Тонги — 478 982
 Силхет — 432 106
 Маймансингх — 407 798

Примечания

Ссылки 
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html 
 https://web.archive.org/web/20150223080259/http://www.populstat.info/
 BANBEIS

Население Бангладеш